Friedhof Harburg steht für:

 Alter Friedhof Harburg im Stadtteil Harburg, Hamburg
 Jüdischer Friedhof Harburg im Stadtteil Harburg, Hamburg
 Jüdischer Friedhof Harburg (Schwaben) in der Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern